Чуди () — фамилия.
 Известные носители
 Чуди, Иоганн Якоб (1818—1889) — швейцарский натуралист, исследователь и дипломат.
 Чуди, Гуго фон (1851—1911) — швейцарский историк искусства и музеевед, сын Иоганна Якоба Чуди.
 Чуди, Роза (1924—2015) — швейцарский повар и писательница.
 Чуди, Ханс-Петер (1913—2002) — швейцарский политик, президент.
 Чуди, Эгидий (1500—1572) — швейцарский историк и географ.